Bazoft () est un nom propre qui peut désigner:

Toponymie
District de Bazoft, district de la préfecture de Kuhrang dans la province de Tchaharmahal-et-Bakhtiari, en Iran.
Bazoft, chef-lieu du district de Bazoft, en Iran.
Bazoft, rivière alimentant le fleuve Karoun, en Iran.

Patronyme
Farzad Bazoft, journaliste iranien

Homonymie